Tour of California 2017 var den 12. udgave af cykelløbet Tour of California. Det amerikanske etapeløb var det 23. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret mellem 14. og 20. maj 2017. Den samlede vinder af løbet blev newzealandske George Bennett fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Matti Breschel kørte for 
Michael Mørkøv kørte for 
Mads Würtz Schmidt kørte for 
Søren Kragh Andersen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger
 
 

2017
UCI World Tour 2017